Haverhill kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten:
Haverhill (Florida)
Haverhill (Iowa)
Haverhill (Massachusetts)

Verenigd Koninkrijk:
 Haverhill (Engeland)